García de Paredes hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Diego García de Paredes (1468-1533), militar español;
 Diego García de Paredes (1506-1563), conquistador español, hijo del anterior;
 José María García de Paredes (1924-1990), arquitecto español;
 Ángela García de Paredes (1958-), arquitecta española, hija del anterior;